Canada Cup 2011, 9. edycja tego turnieju curlingowego odbyła się między 30 listopada a 4 grudnia 2011 w Cranbrook, Kolumbia Brytyjska, w Cranbrook Recreational Complex.

W porównaniu do poprzedniej edycji zmniejszono liczbę drużyn z 10 do 7 oraz zlikwidowano podział na grupy.

Obrońcami tytułów mistrzowskich byli Stefanie Lawton i Glenn Howard. W rywalizacji kobiet triumfował zespół Jennifer Jones, który pokonał 9:4 Chelsea Carey. Po roku przerwy puchar mistrza powrócił do ekipy Kevina Martina, która zwyciężyła 7:4 nad drużyną Howarda.



Kwalifikacje

Kobiety 
 Obrończyni tytułu mistrzowskiego - Stefanie Lawton
 Mistrzyni Kanady 2011 – Amber Holland
 CTRS 2010/2011 – Jennifer Jones
 CTRS 2010/2011 – Shannon Kleibrink
 CTRS 2010/2011 – Heather Nedohin
 CTRS 2010/2011 – Chelsea Carey
 CTRS 2010/2011 – Rachel Homan

Mężczyźni 
 Obrońca tytułu mistrzowskiego - Glenn Howard
 Mistrz Kanady 2009 – Kevin Koe
 CTRS 2010/2011 – Kevin Martin
 CTRS 2010/2011 – Mike McEwen
 CTRS 2010/2011 – Kevin Koe
 CTRS 2010/2011 – Steve Laycock
 CTRS 2010/2011 – Brad Jacobs

Kobiety

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
4 grudnia 2011; 9:00

Półfinał 
3 grudnia 2011; 13:00

Round Robin

Sesja 1. 
30 listopada 2011; 9:00

Sesja 2. 
30 listopada 2011; 14:00

Sesja 3. 
30 listopada 2011; 19:00

Sesja 4. 
1 grudnia 2011; 9:00

Sesja 5. 
1 grudnia 2011; 14:00

Sesja 6. 
1 grudnia 2011; 19:00

Sesja 7. 
2 grudnia 2011; 9:00

Sesja 8. 
2 grudnia 2011; 14:00

Sesja 9. 
2 grudnia 2011; 19:00

Mężczyźni

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
4 grudnia 2011; 13:30

Półfinał 
3 grudnia 2011; 18:00

Round Robin

Sesja 1. 
30 listopada 2011; 9:00

Sesja 2. 
30 listopada 2011; 14:00

Sesja 3. 
30 listopada 2011; 19:00

Sesja 4. 
1 grudnia 2011; 9:00

Sesja 5. 
1 grudnia 2011; 14:00

Sesja 6. 
1 grudnia 2011; 19:00

Sesja 7. 
2 grudnia 2011; 9:00

Sesja 8. 
2 grudnia 2011; 14:00

Sesja 9. 
2 grudnia 2011; 19:00

Zobacz też 
 Canada Cup
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  

2011 w curlingu
Curling w Kanadzie